Pantofiorii țarinei  se poate referi la:

 Muzică
 1876 Pantofiorii țarinei – operă de Piotr Ilici Ceaikovski

 Film
 1927 Pantofiorii țarinei – film de comedie, regia Petr Ciardînin
 1944 Pantofiorii țarinei – film după opera omonimă a compozitorului Piotr Ilici Ceaikovski